Herman Boerhaave(1668-1738) – Medico, chimico e botanico olandese 
 Sindrome di Boerhaave – Rottura spontanea dell'esofago
 8175 Boerhaave – Asteroide della fascia principale